Ascania I (1911-1918)
 Ascania (schip, 1925) (1923-1957)